Jacques-Philippe-Augustin Douchet (né et mort au ), grammairien français ; 
 Jean Douchet (1929-2019), critique et historien du cinéma français, également écrivain, réalisateur et enseignant ; d’où :
 la Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean-Douchet.

Références